Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2014 года прошёл в два этапа с 20 сентября 2013 года по 10 апреля 2014 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 47 сборных. Впервые участвовали сборные Албании, Мальты и Черногории. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1995 года.

Турнир проходил в два этапа. В квалификационном раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров победители групп и 10 лучших сборных, занявших вторые места, вышли в элитный раунд, где к ним присоединились сборные Англии, Германии и Испании, имевшие наивысший коэффициент. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Норвегии.

Квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые места в группах, и десять лучших, занявших вторые места, выходят в элитный раунд.

Группа 1 
 21-26 сентября 2013 (Энцесфельд-Линдабрунн, Трумау)

 Хорватия 3:1 Азербайджан
 Австрия 8:0 Израиль
 Израиль 0:5 Хорватия
 Австрия 2:0 Азербайджан
 Хорватия 0:5 Австрия
 Азербайджан 5:0 Израиль

Группа 2 
 21-26 сентября 2013 (Дублин)

 Дания 4:0 Греция
 Ирландия 7:0 Казахстан
 Дания 10:0 Казахстан
 Греция 1:3 Ирландия
 Ирландия 2:2 Дания
 Казахстан 0:3 Греция

Группа 3 
 20-26 сентября 2013 (Каунас, Мариямполе, Алитус)

 Швеция 8:1 Эстония
 Португалия 4:0 Литва
 Эстония 0:7 Португалия
 Швеция 10:0 Литва
 Португалия 0:3 Швеция
 Литва 0:1 Эстония

Группа 4 
 20-26 сентября 2013 (Турку, Каарина, Парайнен)

 Чехия 7:0 Фарерские острова
 Финляндия 4:0 Молдова
 Чехия 3:1 Молдова
 Фарерские острова 0:2 Финляндия
 Финляндия 3:1 Чехия
 Молдова 2:2 Фарерские острова

Группа 5 
 21-26 сентября 2013 (Минск, Молодечно)

 Россия 7:1 Кипр
 Уэльс 0:1 Беларусь
 Россия 1:0 Беларусь
 Кипр 1:1 Уэльс
 Уэльс 0:5 Россия
 Беларусь 4:2 Кипр

Группа 6 
 21-26 сентября 2013 (Белград, Инджия, Яково)

 Нидерланды 2:0 Босния и Герцеговина
 Сербия 2:2 Мальта
 Нидерланды 3:0 Мальта
 Босния и Герцеговина 1:2 Сербия
 Сербия 0:3 Нидерланды
 Мальта 0:4 Босния и Герцеговина

Группа 7 
 21-26 сентября 2013 (Одранци, Белтинци)

 Италия 2:2 Словения
 Польша 9:0 Албания
 Италия 4:0 Албания
 Словения 0:4 Польша
 Польша 0:0 Италия
 Албания 0:7 Словения

Группа 8 
 21-26 сентября 2013 (Струмица)

 Шотландия 7:0 Македония
 Румыния 5:2 Грузия
 Шотландия 14:1 Грузия
 Македония 1:3 Румыния
 Румыния 0:8 Шотландия
 Грузия 2:3 Македония

Группа 9 
 21-26 сентября 2013 (Албена, Каварна)

 Франция 4:0 Словакия
 Исландия 5:0 Болгария
 Франция 7:0 Болгария
 Словакия 0:5 Исландия
 Исландия 0:3 Франция
 Болгария 0:4 Словакия

Группа 10 
 21-26 сентября 2013 (Татабанья, Телки)

 Бельгия 4:0 Турция
 Венгрия 4:1 Черногория
 Бельгия 4:0 Черногория
 Турция 3:2 Венгрия
 Венгрия 2:5 Бельгия
 Черногория 1:3 Турция

Группа 11 
 21-26 сентября 2013 (Рига, Огре)

 Украина 3:0 Латвия
 Швейцария 3:1 Северная Ирландия
 Северная Ирландия 1:2 Украина
 Швейцария 8:0 Латвия
 Украина 0:2 Швейцария
 Латвия 1:4 Северная Ирландия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Элитный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 5-10 апреля 2014 (Назаре, Маринья-Гранди, Калдаш-да-Раинья)

 Швейцария 5:0 Беларусь
 Испания 2:0 Португалия
 Испания 10:0 Беларусь
 Португалия 1:2 Швейцария
 Швейцария 0:1 Испания
 Беларусь 0:10 Португалия

Группа 2 
 5-10 апреля 2014 (Загреб, Велика-Горица, Сесвете)

 Шотландия 5:1 Исландия
 Россия 0:0 Хорватия
 Шотландия 2:0 Хорватия
 Исландия 2:4 Россия
 Россия 0:2 Шотландия
 Хорватия 1:1 Исландия

Группа 3 
 5-10 апреля 2014 (Бержерак, Трелиссак, Сарла-ла-Канеда)

 Франция 5:1 Румыния
 Швеция 2:1 Польша
 Швеция 1:0 Румыния
 Польша 2:2 Франция
 Франция 0:1 Швеция
 Румыния 3:1 Польша

Группа 4 
 5-10 апреля 2014 (Брюссель)

 Бельгия 3:1 Украина
 Германия 4:1 Чехия
 Чехия 1:2 Бельгия
 Германия 7:0 Украина
 Бельгия 1:0 Германия
 Украина 1:4 Чехия

Группа 5 
 5-10 апреля 2014 (Эрмело, Хардервейк)

 Австрия 0:1 Ирландия
 Нидерланды 2:0 Турция
 Австрия 1:1 Турция
 Ирландия 0:0 Нидерланды
 Нидерланды 4:1 Австрия
 Турция 0:1 Ирландия

Группа 6 
 5-10 апреля 2014 (Хельсинки, Вантаа)

 Англия 1:0 Дания
 Финляндия 4:0 Сербия
 Англия 2:0 Сербия
 Дания 2:2 Финляндия
 Финляндия 0:5 Англия
 Сербия 1:0 Дания

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет